Stati Uniti d'America	
Maple Valley – township della Contea di Montcalm, Michigan 
Maple Valley – township della Contea di Sanilac, Michigan 
Maple Valley – città della Contea di Oconto, Wisconsin 
Maple Valley – città della Contea di King, Washington